Цаган-Нурское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Октябрьском районе Калмыкии. Административный центр - посёлок Цаган-Нур.

География 
Поселение расположено в пределах Сарпинской низменности. Общая площадь Цаган-Нурского СМО составляет 84 570 га. СМО граничит:
 на севере - с Восходовским, Большецарынским и Мирненским СМО 
 на востоке - Иджилским и Хошеутовским СМО Октябрьского района, 
 на юго-западе и западе - с Чкаловским и Тугтунским СМО Кетченеровского района, 
 на северо-западе - с Ханатинским СМО Малодербетовского района.

Население

Национальный состав 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Октябрьского района Калмыкии
Сельские поселения Калмыкии